Мариан Бра́ндыс (; ,  — , ) — польский прозаик, журналист и переводчик.

Биография 
Родился в ассимилированной еврейской семье из Лодзи. После окончания Варшавского университета (факультеты права и экономики) стажировался в суде и работал бухгалтером на фабрике под Лодзью. В сентябре 1939 года участвовал в боях против Германии, затем, в 1939—1945 годах — в лагере для пленных офицеров. По освобождении (апрель 1945) работал военным репортёром. В конце 40-х годов — корреспондент польского агентства печати в Италии. Первая книга вышла в 1949 году — «Итальянские встречи» — сборник очерков о послевоенной Италии (Государственная премия). Член Союза Польских Писателей. Брат писателя Казимежа Брандыса, совместно с которым написал ряд киносценариев, муж актрисы Галины Миколаевской-Брандыс.

Похоронен вместе с ней на Лесном кладбище в селе Ляски, одном из восточных пригородов Варшавы.

Избранные исторические произведения 
 Nieznany książę Poniatowski  //  Неизвестный князь Понятовский
 (в русском переводе — «Племянник короля», 1960).
 Oficer największych nadziei  //  Офицер больших надежд
 (в русском переводе — «Адъютант Бонапарта», 1964, о Юзефе Сулковском).
 Kozietulski i inni  //  Козетульский и другие (1967).
 Kłopoty z Panią Walewską  //  Хлопоты с пани Валевской
 (в русском переводе — «Мария Валевская», 1969).
 Koniec świata szwoleżerów  //  Конец мира шеволежеров (в 5 томах, 1972—1979).
 т. 1 Czcigodni weterani  //  Почтенные ветераны (1972).
 т. 2 Niespokojne lata  //  Смутные годы (1972).
 т. 3 Rewolucya w Warszawie  //  Революция в Варшаве (1974).
 т. 4 Zmęczeni bohaterowie  //  Уставшие герои (1976).
 т. 5 ч. 1 Nieboska komedia: Odejścia i powroty  //  Небесная комедия: Отъезды и возвращениял (1978).
 т. 5 ч. 2 Nieboska komedia. Ogień i popiół  //  Небесная комедия. Огонь и пепел (1979).
 Generał Arbuz //  Генерал Арбуз (1988, о Юзефе Зайончке).

Ссылки 
 Мариан Брандыс — воспоминание

Литература

Примечания 

Польские писатели
Журналисты Польши
Историки Польши
Члены ПЕН-клуба
Члены Союза польских писателей
Авторы исторических романов
Похороненные на Лесном кладбище (Ляски)